Reprezentacja Urugwaju w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Urugwaju w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Unión de Rugby del Uruguay, członek Sudamérica Rugby oraz World Rugby.

Turnieje

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Sevens Series

Udział w World Games

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w CONSUR Sevens

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Reprezentacje Urugwaju w rugby union
Urugwajskie reprezentacje narodowe